2 miejscowości w Polsce: 
 Wólka Piaseczna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło 
 Wólka Piaseczna – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Goniądz